Белый Клык:
 «Белый Клык» — приключенческая повесть Джека Лондона (1906). Её экранизации:
 «Белый Клык» — фильм режиссёра  Александра Згуриди (СССР, 1946).
 «Белый Клык» — фильм режиссёра Лючио Фульчи (Италия, 1974).
 «Белый Клык» — фильм режиссёра Рэндла Клайзера с Итаном Хоуком в главной роли (США, 1991).
 «Белый Клык-2» — фильм студии Уолта Диснея, продолжение фильма 1991 года (США, 1994).
 Белый Клык — река на острове Котельный (Якутия), приток реки Решетникова.